Partito Comunista di Slovacchia (1939)
 Partito Comunista di Slovacchia (1992)